Schminck ist der Familienname von:

 Andreas Schminck (1947–2015), deutscher Rechtshistoriker
 Christoph Schminck-Gustavus (* 1942), deutscher Rechtshistoriker